Barrero est un patronyme porté notamment par :

 Javier Barrero (1949-2022), homme politique espagnol ;
 Jesús Barrero (1958-2016), acteur vocal mexicain ;
 Juan Ignacio Barrero (1943-), homme d'État espagnol ;
 Juan Pando Barrero (1915-1992), photographe espagnol ;
 Marco Barrero (1962-), joueur de football international bolivien ;
 Pablo Ruiz Barrero (1981-), footballeur espagnol.

Patronyme hispanique